Чайковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чайковка — исчезнувшее село в Успенском районе Павлодарской области.

Украина 
 Чайковка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Чайковка — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Чайковка — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Чайковка — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Чайковка — село, Прудянский поселковый совет, Дергачёвский район, присоединено к селу Цуповка
 Чайковка — село в Христиновском районе Черкасской области.